Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1999 года прошли 28 августа.

Призёры

Финал 

CR — рекорд чемпионатов мира, DNF — не финишировал.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999